Sevilla est le nom castillan de la ville de Séville (Espagne).

Sevilla désigne également, notamment :

Toponymes

Sevilla : une municipalité du département de Valle del Cauca.

Hotel Sevilla, hôtel d'Algésiras.
 Sevilla, station de la ligne 2 du métro de Madrid.

Sevilla : une ville de l'île de Bohol.

Sevilla : une station du métro de Mexico

Patronymes 
Carmen Sevilla (née en 1930),  actrice, chanteuse, et danseuse espagnole
Joëlle Sevilla (née en 1953), productrice et actrice française
Jean-Paul Sevilla (né en 1934), un pianiste français, exerçant au Canada
Jordi Sevilla (né en 1956), homme politique espagnol
Miguel Angel Sevilla (né en 1945), poète et écrivain argentin
Ninón Sevilla (née en 1921), actrice mexicaine
Karol Sevilla est le nom de scène de Karol Itzitery Piña Cisneros (1999-), une actrice et chanteuse mexicaine
Óscar Sevilla (né en 1976), coureur cycliste espagnol
Salva Sevilla (né en 1984), footballeur espagnol

Homophone :
 Jean Sévillia (né en 1952), écrivain et journaliste français

Cinéma 
 Sevilla, court métrage néerlandais de Bram Schouw sorti en 2012

Homonymie de patronyme